Filippo De Filippi ist der Name folgender Personen:

* Filippo De Filippi (Mediziner) (1814–1867), italienischer Arzt, Zoologe und Forschungsreisender
 Filippo De Filippi (Bergsteiger) (1869–1938), italienischer Arzt, Bergsteiger und Forschungsreisender